ISDN-Adapter ist die Bezeichnung für:

 eine ISDN-Karte (Computer)
 einen Terminaladapter (Anschluss analoger Endgeräte an ISDN)